Ганіна — жіноча форма прізища Ганін.
 Ганіна Калерія Павлівна (* 20 травня 1926, Нижній Новгород, Російська Федерація — † 5 квітня 2001, Київ) — український патолог і генетик, засновник наукової школи, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки України.
 Ганіна Оксана Давидівна (рос. Оксана Давидовна Ганина, 4 лютого 193?, в с. Орлянське Запорізької області) — український археолог.
 Ганіна Тетяна Михайлівна — українська вокалістка (сопрано), солістка опери Національного академічного театру опери та балету України.
жіночі форми прізвищ